Diabolik (personage), een Italiaans stripfiguur.
Diabolik (film), alias Danger: Diabolik, een film uit 1968 gebaseerd op dit personage.
Diabolik (2021), een remake van de film uit 2021.
Diabolik (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op dit personage.
Diabolik (Movieland Park), een achtbaan van de Nederlandse achtbaanproducent Vekoma in het Italiaanse Movieland Park.